Iodio – elemento chimico
 Iodio (uso medico)
 Tintura di iodio – antisettico 
 Iodio – singolo dei Bluvertigo del 1995